Sherine ist der Name folgender Personen:

 Sherine (Sängerin) (* 1980), ägyptische Sängerin
 Ariane Sherine (* 1980), britische Journalistin und Religionskritikerin